En vacker dag kan syfta på:

En vacker dag (roman) – en roman av Ira Levin, originaltitel This Perfect Day
En vacker dag (bok) – en bok från 2021 av Tomas Bannerhed
En vacker dag (musikal) – en svensk musikal
En vacker dag (film) – en svensk film från 1963
En vacker dag… – fransk film från 2022
En vacker dag (album av Per Gessle) – ett musikalbum från 2017 av Per Gessle